České příjmení Kozderka nosí více různých osobností:

 Jiří Kozderka (1915–2010) – český operní pěvec, bratr skladatele Ladislava Kozderky
 Ladislav Kozderka (* 1974) – český trumpetista, syn skladatele Ladislava Kozderky
 Ladislav Kozderka (1913–1999) – český hudební skladatel a dirigent, otec Ladislava a Laďky
 Laďka Kozderková (1949–1986) – česká herečka a zpěvačka, dcera skladatele Ladislava Kozderky
 Richard Kozderka (1908–1994) – český violista, bratr skladatele Ladislava Kozderky
 Vladislav Kozderka (1947–2015) – český trumpetista